Сезон 2018/19 для «Баффало Сейбрз» стал 49-м в Национальной хоккейной лиге. Регулярный чемпионат для «Сейбрз» стартовал 4 октября 2018 года гостевым матчем против «Бостон Брюинз», а завершился 6 апреля 2019 года в Детройте на «Литтл Сизарс-арене» против местных «Ред Уингз».

На драфте 2018 года «Сейбрз» получили право на общий 1-й драфт-пик, под которым был выбран шведский защитник Расмус Далин. 1 июля «Баффало» обменял в «Сент-Луис Блюз» Райана О’Райли на Патрика Берглунда, Владимира Соботкау, Тэйджа Томпсона и два драфт-пика, а 2 августа у «Каролины» был выменян Джефф Скиннер. 3 октября Джек Айкел был назначен капитаном «Баффало Сейбрз».

В ноябре «Баффало» одержал 10 побед подряд и повторил клубный рекорд по продолжительности победной серии. Также в ноябре «Сейбрз» возглавили общую турнирную таблицу лиги. Однако в дальнейшем команда не смогла сохранить набранный темп и по итогам регулярного чемпионата в 8-й раз подряд не попала в плей-офф. 7 апреля Фил Хаусли был уволен с поста главного тренера клуба, а на его место был назначен Ральф Крюгер.

Турнирное положение

В дивизионе

В конференции

Расписание и результаты матчей

Предсезонные матчи

Регулярный чемпионат

Текущий состав

Статистика игроков 
На 6 апреля 2019 года

Полевые игроки

Вратари 

†Игрок пришёл в команду по ходу сезона. Статистика указана только за «Баффало».
‡Игрок ушёл из команды по ходу сезона. Статистика указана только за «Баффало».

Сделки

Обмены

Свободные агенты

Пришли

Ушли

Драфт отказов

Пришли

Расторжение контракта

Подписание контрактов

Драфт

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт «Баффало Сейбрз» 

Б
2018